Жоффре Ловернь (; родился 30 сентября 1991 года в Мюлузе, Франция) — французский профессиональный баскетболист, играющий на позициях тяжёлого форварда и центрового. На драфте НБА 2013 года был выбран командой «Мемфис Гриззлис» во втором раунде под общим 55-м номером. Выступает за баскетбольный клуб АСВЕЛ и сборную Франции.

Клубная карьера 
В 2009 году игрок дебютировал за французскую команду «Элан Шалон». С клубом в 2012 году стал чемпионом Франции, в 2011 и 2012 годах завоевал Кубок Франции, а 2012 году стал обладателем Кубка Лидера. В среднем за матч во французской лиге набирал 5,4 очка и совершал 3,4 подбора. Сотрудничество игрока и клуба закончилось 25 ноября 2012 года.

28 ноября 2012 года Ловернь подписал краткосрочный контракт с командой «Валенсия», представляющей Чемпионат Испании по баскетболу. В среднем в пяти матчах набирал 5,8 очка и совершал 3,8 подбора.

28 декабря 2012 года Ловернь подписал контракт сроком на 2,5 года с сербским клубом «Партизан». После впечатляющей первой половины дебютного сезона в новом клубе игрок был выбран на драфте НБА 2013 года командой «Мемфис Гриззлис» под общим 55-м номером, которая затем продала права на игрока в «Денвер Наггетс». Также было объявлено о том, что Ловернь всё же продолжит выступления в Европе.

Летом 2013 года Ловернь подтвердил, что останется в «Партизане» ещё на один сезон, даже несмотря на финансовые сложности, с которыми столкнулась команда. Во втором сезоне Евролиги 2013/14 игрок под руководством главного тренера Душко Вуйошевича Ловернь получил больше игровой практики, а также улучшил многие показатели, став одним из лучших по подбором в среднем набирая 9,3 подбора в 10 матчах в чемпионате. Его выступления не остались без внимания менеджера «Денвер Наггетс» Тима Коннелли, который отметил прогресс игрока в течение сезона. Когда капитан команды Драган Милосавлевич получил травму, новым капитаном был выбран Ловернь. Он стал первым иностранным игроком, который получил это звание в чемпионате Сербии. По итогам 24 матчей в Евролиге игрок в среднем набирал 11,1 очков за матч, также лидируя по количеству подборов (8,6). Вместе с одноклубником Богданом Богдановичем попал в символическую сборную Лиги АВА сезона 2013-14. В розыгрыше чемпионата Сербии «Партизан» выиграл в 13-м сезоне подряд, в финальной серии переиграв принципиального соперника «Црвену Звезду» со счётом в серии 3-1.

23 июня 2014 года подписал двухлетний контракт с российским клубом «Химки». Согласно данным сербской газеты «Вечерње Новости», «Партизан» получил за игрока дополнительно $600,000 за выкуп действующего контракта. Через день после подписания контракта Ловернь обратился с открытым письмом к бывшим одноклубникам, тренерскому штабу, фанатам и сербам в целом. Также он подчеркнул, что в «Партизане» всегда был как член семьи, в команде чувствовал себя как дома и его окружали внимание и забота.

В 2015 году перешёл в клуб НБА «Денвер Наггетс».

18 июля 2017 года Ловернь заключил контракт с клубом НБА «Сан-Антонио Спёрс».

4 июля 2018 года игрок заключил двухлетнее соглашение с турецким клубом «Фенербахче». Дебют состоялся в матче Евролиги против «Гран-Канарии», в котором Ловернь набрал 12 очков и совершил 4 подбора.

Международная карьера 
Ловернь является игроком национальной команды Франции. В составе сборной стал чемпионом Европы 2013 года. На чемпионате мира 2014 года со сборной завоевал бронзовую медаль. Роль игрока в команде существенно возросла, в девяти матчах турнира в среднем набирал 9,2 очка и совершал 5,3 подбора.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в других лигах

Статистика на международных турнирах

Примечания

Ссылки 

 
 Профиль игрока на сайте Евролиги
 Жоффре Ловернь на сайте abaliga.com
 Профиль игрока в чемпионате Испании
 Жоффре Ловернь на сайте чемпионата Франции 
 Профиль игрока на сайте Евробаскета
 Профиль игрока на сайте БК «Партизан» 
 

Баскетболисты Франции
Игроки БК «Элан Шалон»
Игроки БК «Валенсия»
Игроки БК «Партизан»
Игроки БК «Химки»
Игроки «Денвер Наггетс»
Игроки «Оклахома-Сити Тандер»
Игроки «Чикаго Буллз»
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»
Игроки БК «Фенербахче»
Игроки БК «Жальгирис»
Игроки БК АСВЕЛ
Игроки сборной Франции по баскетболу
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы Европы по баскетболу